Savanyú Jóska tanyája néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Savanyú Jóska tanyája, a Tilos-erdei-barlang másik neve.
 Savanyú Jóska tanyája, a bakonyszentlászlói Zsivány-barlang másik neve.

Hasonló nevűek:
 Savanyu Jóska tanyája, a Vadlán-lik másik neve.